Robert Kerr (ca. 1578-1664),  d'Ancram, noble écossais, homme politique et écrivain anglais ;
 Robert Kerr (1er marquis de Lothian) (1675-1701) ;
 Robert Kerr (naturaliste) ;
 Robert P. Kerr.